Schadowka (russisch , auch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Schadowka (Uljanowsk), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Uljanowsk

 Schadowka (Lipezk), Dorf in der Oblast Lipezk
 Schadowka (Saratow), Dorf in der Oblast Saratow
 Schadowka (Twer), Dorf in der Oblast Twer